Lepena je lahko:

 Dolina Lepene, ledeniška dolina v Julijskih Alpah
potok Lepenjica (tudi Lepena)

Naselje 

 Lepena, Občina Bovec
 Lepena, Občina Železna Kapla-Bela, Koroška, Avstrija
 Lepena, Občina Knjaževac, Srbija

Glej tudi 
 Lepenac
Lepenski Vir